

Enlevés en 2003 
     Entre  et , 32 touristes européens voyageant en plusieurs groupes sont enlevés entre la mi-février et la mi-mars dans le Sahara algérien près d'Illizi par le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) sous les ordres d'Amari Saïfi  alias Abderrezak El Para ; cet événement marque l'irruption de l'organisation terroriste sur la scène internationale :
 Le , 17 otages sont libérés (10 Autrichiens, 6 Allemands et 1 Suédois).
 Entre juin et fin juillet, une touriste allemande meurt d'insolation et est enterrée  dans le désert.
 Le , 14 touristes (9 Allemands, 4 Suisses et 1 Néerlandais) sont libérés contre une rançon de 4,6 millions d’euros d’après la télévision publique allemande ARD. Le gouvernement allemand dément le versement d'une rançon.

Enlevés en 2008 
  Andrea Kloiber et Wolfgang Ebne, deux touristes autrichiens enlevés le  dans le sud de la Tunisie, près de la frontière avec la Libye, par la katiba d'Abou Zeïd, qui les transfère dans une zone désertique entre l'Algérie et le Mali. Ils sont libérés le . Selon les services de renseignements maliens, une rançon d'au moins 2 millions d'euros a été versée.
  Robert Fowler, diplomate canadien et envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Niger, son assistant Louis Guay et leur chauffeur, sont enlevés le . Ils sont relâchés le  avec les conjointes allemande (Marianne Petzold) et suisse (Gabriella Greitner Burco) de touristes enlevés un peu plus tard le . L’agence Associated Press dit avoir trouvé une lettre écrite par Al-Qaïda mentionnant que leur libération avait donné lieu au versement d’une rançon d'un million de dollars à Mokhtar Belmokhtar, ce que le gouvernement canadien dément.

Enlevés en 2009 
    Un ressortissant britannique, Edwin Dyer († 2009), deux ressortissants suisses (Gabriella Greitner Burco et Werner Griener) et une ressortissante allemande (Marianne Petzold), le , à l'occasion d'un festival culturel touareg dans l'est du Mali, par AQMI. Les deux femmes sont libérées le  en même temps que Robert Fowler et Louis Guay. Edwin Dyer, pour lequel AQMI réclame en vain au gouvernement britannique la libération de l'islamiste radical Abou Qatada et le versement d'une rançon pour le relâcher, est exécuté le . Werner Griener est pour sa part retenu en captivité jusqu'au . Selon des sources sécuritaires algériennes, relayées par le quotidien algérien El-Khabar, une rançon d'environ 3 millions d'euros est versée pour sa libération, ce que démentent les autorités suisses.

  Le Français Pierre Camatte, enlevé dans la nuit du 24 au  et détenu par AQMI, branche Abou Zeid. Il est libéré le  en échange de la libération par le Mali de quatre terroristes d’AQMI, Hamada Ould Mohamed Kheirou, futur fondateur du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), et Idris Ould Mohamed Lemine, qui a commis l’attentat-suicide raté à la voiture piégé à Nema en . Les autorités mauritaniennes et algériennes protestèrent énergiquement contre ces libérations.

  Le , un convoi d’humanitaires catalans composé de quinze voitures de l'ONG Barcelona Accio Solidaria  est attaqué en pleine journée sur la principale route nationale de Mauritanie, située entre la capitale politique, Nouakchott, et la capitale économique, Nouadhibou. Trois Espagnols sont enlevés. Le , le gouvernement autorisera l'extradition vers Bamako du Malien « Omar le Sahraoui », condamné pour l'enlèvement de ces derniers fin 2009. Cette extradition serait un geste pour faciliter la libération des deux otages espagnols restants, le premier ayant été déjà relâché par AQMI.

  En , au sud-est de la Mauritanie, près de la frontière avec le Mali, un couple italo-burkinabè, Sergio Cicala, 65 ans et Philomène Kaboré, 39 ans, est enlevé. Cet enlèvement a été piloté par Djamel Okacha en personne. Le ressortissant italien et sa femme seront libérés en .

Enlevés en 2010 
  Michel Germaneau († 2010), ancien ingénieur de 78 ans français enlevé à In Abangarit, dans le nord du Niger en  par des jihadistes de la katiba d'Abdelhamid Abou Zeïd d'AQMI. Il est assassiné peu de temps après le raid de l'Akla lancé par les forces armées mauritaniennes et françaises le  visant notamment à le libérer. D'après Béchir Bessnoun, un combattant tunisien d'AQMI, arrêté au Mali en 2011 lors d'une tentative d'attentat contre l'ambassade de France à Bamako, l'otage français a été exécuté de la main d'Abdelkrim le Touareg, d'une balle à la tête, à l'Adrar Tigharghar dans l'Adrar des Ifoghas, mais à la fin du mois de . Cette exécution aurait été donnée sur ordre de Djamel Okacha et d'Abou Zeïd en représailles à l'attaque franco-mauritanienne à Akla.

  Sept employés de la société Areva (actuel Orano, qui exploite les gisements d'uranium d'Arlit), dont Pierre Legrand, Thierry Dol, Daniel Larribe et Marc Féret, enlevés par AQMI à Arlit (Niger) le . Le , la Française Françoise Larribe, épouse de Daniel, ainsi qu'un Togolais (Alex Kodjo Ahonado) et un Malgache (Jean-Claude Rakotorilalao), ont été libérés en territoire nigérien grâce notamment au rôle joué par Mohamed Akotey, en contact du côté des jihadistes avec Ibrahim Ag Inawalen. Les quatre hommes français restants l'ont été le .

Enlevés en 2011 
  († 2011) Antoine de Léocour et Vincent Delory, deux ressortissants français enlevés le  par un commando d'AQMI, à Niamey. Leur tentative de récupération par l'armée française immédiatement après leur enlèvement se solde par la mort des deux otages.
  Une touriste italienne, Maria Sandra Mariani, est enlevée par le groupe d'Abou Zeid le  près de Djanet, en Algérie. Elle sera libérée le .
  Stephen McGowan, voyageur sud-africain enlevé à Tombouctou en  et libéré le  par AQMI.
   le Suédois Johan Gustafsson et le Néerlandais Sjaak Rijke, enlevés en  en même temps que Stephen McGowan. Le premier a été libéré par hasard au cours d’une opération des forces spéciales françaises contre une maison suspecte près de Tessalit en , le second relâché en .
  Deux Espagnols, Enric Gonyalons et Ainhoa Fernandez de Rincón, et une Italienne, Rossella Urru, sont enlevés en  en Algérie à Tindouf par le MUJAO et libérés en .
  Serge Lazarevic et Philippe Verdon, enlevés en  à Hombori. Le premier est libéré au mois de , le second est exécuté. Il a été enlevé avec deux autres employés, un Togolais et un Malgache, pour leur part relâchés dès le . Un des auteurs présumés est Mohamed Ali Ag Wadoussène pour la katiba Al-Ansar dirigée par Abdelkrim al-Targui. Arrêté le 10 décembre 2011 à Gao, il s'évadera de prison en juin 2014 mais sera tué le , lors d'une opération de l'armée française

Enlevés en 2012 
   Le consul d'Algérie à Gao, Boualem Saies, et six de ses collaborateurs sont enlevés le  par le MUJAO qui contrôle alors la ville. Trois des sept otages enlevés sont libérés en . Tahar Touati est exécuté le . Boualem Saies meurt en captivité d'une maladie chronique. Les deux derniers otages, Mourad Guessas et Kedour Miloudi, sont libérés le .
  († ?) Gilberto Rodrigues Leal, enlevé en  au Mali et décédé en détention.

Enlevés en 2013 
  († 2013) Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français de RFI enlevés à l'issue d'une interview à Kidal, dans le nord du Mali, en  et retrouvés morts quelques minutes plus tard. La responsabilité du rapt a été attribuée à un des chefs d'AQMI, Abdelkrim le Touareg.

Enlevés en 2015 
  Iulian Ghergut, responsable roumain de la sécurité de la mine de manganèse de Tambao, dans le nord du Burkina Faso, est enlevé le .

Enlevés en 2016 
  Jeffrey Woodke, humanitaire américain de 56 ans, enlevé dans la petite ville d’Abalak au Niger le  puis emmené au Mali voisin.
  Gloria Cecilia Narvaez Argoti, une religieuse colombienne, a été enlevée le 7 février 2017 près de Koutiala, à 400 km à l’est de Bamako. Elle travaillait alors comme missionnaire dans la paroisse de Karangasso. Elle est libérée le 9 octobre 2021 et prend le soir même un vol de Bamako vers Rome. Elle était détenue par «un groupe du GSIM», le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans, lié à Al-Qaïda.
  († 2020) Beatrice Stockly, protestante militante suisse, est enlevée en  à Tombouctou, après y avoir déjà été enlevée une première fois pendant neuf jours en . D'après un communiqué suisse du 9 octobre 2020, elle aurait été tuée par ses ravisseurs, probablement en septembre 2020.
  Jocelyn et Arthur Kenneth Elliott, un couple d’Australiens octogénaires, enlevés dans le nord du Burkina Faso le . Leur kidnapping est revendiqué par le groupe jihadiste malien Ansar Dine. Jocelyn Elliott sera libérée un mois plus tard mais pas son conjoint.
  Sophie Pétronin, Française enlevée à Gao au mois de . Début mars 2020, l'État français affirme avoir des preuves de vie de Sophie.

Enlevés en 2018 
  Un humanitaire allemand, Jörg Lange, est enlevé le  au Niger, près d’Ayorou (tout près du hameau de Tchimanane, dans la zone de Tchinfagate), dans la région frontalière avec le Mali.

   En , un Indien et un Sud-Africain sont enlevés sur la mine d’or d’Inata (nord-ouest du Burkina Faso).

 Le missionnaire italien Pierluigi Maccalli est enlevé le 18 septembre au Niger. Une preuve de vie est diffusée par ses ravisseurs le 20 mars 2020 dans une vidéo où il apparaît avec un compatriote, Nicola Chiacchio (cf. infra). Ils seront libérés tous les deux le 8 octobre 2020.

   Deux touristes, la Canadienne Édith Blais et son compagnon italien, Luca Tacchetto, tous deux âgés d’une trentaine d’années, partis par la route d’Europe vers l’Afrique de l’Ouest, ont été enlevés vers le  2018 et ont été retrouvés près de Kidal le 13 mars 2020. Ils auraient a priori réussi à s'évader.

Enlevés en 2019 
  († 2019) Kirk Woodman, vice-président de la société canadienne Progress Minerals, géologue et responsable de l’exploration minière au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, a été enlevé le  sur le site aurifère de Tiabangou, dans l’est du pays, près de la frontière avec le Niger. Il est retrouvé mort le lendemain, dans la soirée.
  Laurent Lassimouillas et Patrick Picque, deux touristes français, ont été enlevés le  dans le parc national de la Pendjari (dans le nord du Bénin), tandis que leur guide Fiacre Gbedji est assassiné. Ils sont libérés quelques jours plus tard de vive force par l'armée française sur le territoire burkinabè.
 Un ressortissant italien, Nicola Chiacchio, a été enlevé au Mali en 2019 à une date inconnue. Le 20 mars 2020, il apparaît dans une vidéo avec un compatriote, le missionnaire italien Pierluigi Maccalli (cf. supra). Il sera libéré le 8 octobre 2020 en même temps que Pierluigi Maccalli.

Enlevés en 2020 
  Philip Walton, ressortissant américain, a été libéré le 31 octobre 2020 après une opération réussie des forces américaines au Nigéria. Il avait été enlevé quatre jours plus tôt au Niger, près de la frontière avec le Nigéria, où il vivait. L'origine djihadiste de la prise en otage n'est pas prouvée.

Enlevés en 2021 
  Olivier Dubois, journaliste a été enlevé le 8 avril à Gao, au Nord du Mali par la branche locale d'Al-Qaida.

Témoignages 

 Blais, Edith, Le sablier. Otage au Sahara pendant 450 jours, 2021, De l'Homme
 Fowler, Robert R., Ma saison en enfer. 130 jours de captivité aux mains d'Al-Qaïda, 2001, Quebec Amerique

Notes et références 

Prise d'otages
Sahel
otages